Grand Prix Włoch 1981 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 13 września 1981, po raz 31. na torze Monza.

52. Grand Prix Włoch, 32. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: René Arnoux - 1:33.467
 Najszybsze okrążenie: Carlos Reutemann - 1:37.528 na okrążeniu 48

Włochy
1981
1981 we Włoszech